Hans Driesch (1867-1941), un enseignant universitaire, un philosophe et un biologiste allemand ;
 Raphaël Driesch (1973-), auteur français de bande dessinée.
Patronyme flamand
Patronyme germanique
Patronyme allemand